Всеобщая музыкальная газета (, AMZ) — еженедельное издание, посвящённое академической музыке и выходившее в Лейпциге на немецком языке в 1798—1882 гг. (с перерывом в 1848—1862 гг.). Была основана писателем Иоганном Фридрихом Рохлицем и издателем Готфридом Кристофом Гертелем и выходила в издательстве «Брайткопф и Гертель».

Э. Т. А. Гофман дебютировал как писатель рассказом «Кавалер Глюк», опубликованным во «Всеобщей музыкальной газете». Там же он стал подписываться «Амадей» вместо «Вильгельм». Многие тексты Гофмана, помещённые в газете, впоследствии вошли в сборник «Фантазии в манере Калло» (1814).

В 1860 г. Зельмар Багге основал в Вене «Немецкую музыкальную газету» (), пользовавшуюся определённым успехом, и это побудило издательство «Брайткопф и Гертель» возобновить прежнее издание и пригласить Багге в качестве редактора. Не добившись финансового успеха, в 1868 г. «Брайткопф и Гертель» продало права на издание фирме Ритер-Бидермана.

Среди корреспондентов газеты были, особенно на позднем этапе, значительные музыковеды — в частности, Эдуард Ганслик, Филипп Шпитта, Мартин Густав Ноттебом, Хуго Риман, Гвидо Адлер.

Редакторы 

 Иоганн Фридрих Рохлиц (1798—1818)
 Готфрид Вильгельм Финк (1827—1842)
 Карл Фердинанд Беккер (1843)
 Мориц Гауптман (1842—1846)
 Иоганн Христиан Лобе (1846—1848)
 Зельмар Багге (1863—1868)
 Аррай фон Доммер (июль-октябрь 1868)
 Фридрих Хризандер (1868—1871)
 Йозеф Мюллер (1871—1875)
 Фридрих Хризандер (1875—1882)

Ссылки 

 Оцифрованный комплект «Всеобщей музыкальной газеты»

Музыкальные журналы Германии
Академическая музыка в Германии
Печатные издания, возникшие в 1798 году
Печатные издания, закрытые в 1882 году